Puski (Estland), een dorp in Estland
 Püski, een gemeente in Hongarije